Daniel Torres (ur. 1977) – kostarykański piłkarz
 Daniel Torres (ur. 1994) – brazylijsko-austriacki zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA)

Strony ujednoznaczniające